A 25 128-as számú mellékút egy rövid, alig több mint egy kilométeres, öt számjegyű mellékút (országos közút) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala 
A 26-os főútból ágazik ki, annak a 26+100-as kilométerszelvénye közelében, Sajóivánka északi szélén. Nagyjából dél felé vezet, a zsákfalunak számító település központjáig, Kossuth Lajos utca néven. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,231 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 8.

Jegyzetek 

25128